Футбо́льный клуб «Пило́т» () — бывший советский футбольный клуб из города Рига.

История 
В 1957 году вторая команда рижского СКА начала играть в чемпионате Риги по футболу, а в 1958 году она завоевала право выступать в чемпионате Латвийской ССР. Перед сезоном 1959 года команда сменила своё название со СКА-2 на «Пилот».

В 1963 году «Пилот» вновь был переименован в СКА-2, и в этом же году команда вылетела из класса «А». Через год, после возвращения в класс «А», команда вновь стала назваться «Пилотом».

Названия 
 СКА-2 (1957—1958, 1963—1964)
 «Пилот» (1959—1962, 1965—1973)

Результаты выступлений

Достижения 
Чемпионат Латвийской ССР
  Серебряный призёр (2): 1960, 1961.
  Бронзовый призёр (5): 1962, 1965, 1966, 1970, 1971.
Кубок Латвии
  Обладатель (1): 1973.
  Финалист (1): 1972.
Чемпионат Риги
  Чемпион (2): 1958, 1964.
  Серебряный призёр (1): 1957.
Кубок Риги
  Обладатель (2): 1961, 1972.

Ссылки 
 Futbols pilsētā: «Rīgas Pilots»

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Футбольные клубы Риги